Hyperthelia – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
 hyperthelia – alternatywne określenie dla politelii – występowania dodatkowych brodawek sutkowych u ssaków